Kupfer, Küpfer (Kuepfer):
Andreas Kupfer - ex calciatore tedesco di ruolo centrocampista
Sperling & Kupfer - casa editrice
Kupfer (fiume) - fiume tedesco, affluente del Kocher e quindi subaffluente del Neckar

Küpfer 
Niggeler & Küpfer

Pagine correlate 
Kupffer